Шаховское сельское поселение — наименование для ряда муниципальных образований в России:

 Шаховское сельское поселение — муниципальное образование в Прохоровском районе Белгородской области
 Шаховское сельское поселение — муниципальное образование в Кромском районе Орловской области;
 Шаховское сельское поселение — муниципальное образование в Павловском районе Ульяновской области.